Flabellocladia är ett släkte av svampar. Flabellocladia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Flabellocladia